Сен-Лаже́-Бресса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Шомерак. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07260.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 120 км южнее Лиона, в 10 км к юго-востоку от Прива, рядом с природным парком Мон-д’Ардеш.

Сен-Лаже-Брессак была образована 28 декабря 1825 года в результате объединения коммун Сен-Лаже и Сент-Андре-де-Брессак.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 848 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 573 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 433 были экономически активными, 140 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 433 активных работали 396 человек (224 мужчины и 172 женщины), безработных было 37 (13 мужчин и 24 женщины). Среди 140 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш